Chubbuck ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Chubbuck (1944–1974), US-amerikanische Nachrichtensprecherin
 Emily Chubbuck (Emily Chubbuck Judson; 1817–1854), US-amerikanische Poetin 
 Ivana Chubbuck, US-amerikanische Schauspiellehrerin, Filmproduzentin und Autorin
 Samuel W. Chubbuck, US-amerikanischer Politiker

Chubbuck ist der Name folgender Orte:

 Chubbuck (Idaho), Vereinigte Staaten